Generation Identitær er den danske afdeling af den højreorienterede identitære ungdomsbevægelse med afdelinger i flere europæiske lande. Bevægelsen opstod i Frankrig som Génération Identitaire i 2002, eller Jeunesses identitaires. Den danske afdeling opstod i 2017 og blev formelt anerkendt i 2018. Bevægelsen har stået bag flere offentlige protestaktioner, hvor den blandt andet har udrullet store bannere med budskaber.

Bevægelsen er optaget af at fremme en stærk 'etnokulturel identitet' og er mod 'befolkningsudskiftning', som den betegner som en gradvis udskiftning af de europæiske folk med ikke-vestlige migranter. Den beskriver sig selv som en 'metapolitisk' organisation uden nogen form for tilknytning til politiske partier. Bevægelsens erklærede mål er at skabe et patriotisk alternativ til "den nuværende venstredrejede ungdomskultur" og at værne om det europæiske folk og civilisation med særskilte nationale og regionale kulturer. Bevægelsen er nu forbudt i Frankrig grundet enkelte medlemmers voldelige adfærd og racistiske ytringer.

Kilder

Eksterne henvisninger  
 Generation Identitær Danmark hjemmeside

Etableret i 2017
Nationalisme
Foreninger fra Danmark